Bolling peut faire référence à :

Patronyme 

 Bill Bolling (1957-), un lieutenant Gouverneur de la Virginie,
 Claude Bolling (1930-2020), un pianiste de jazz, chef d'orchestre et compositeur français,
 Edith Bolling (1872-1961), la seconde épouse de Woodrow Wilson,
  (1877-1918), un officier de l'armée américaine,
 Robert Bolling (1738-1775), poète américain.
  (1646-1709), un des premiers colons de l'Amérique.

Pseudonyme 

  (1963-), un dessinateur américain de bande dessinée.

Toponymie 

 Bolling, une localité du comté de Butler dans l'Alabama,
 , une base aérienne située dans le district de Columbia, près de Washington,

Paléoclimatologie 
 Interstade de Bölling-Allerod, souvent abrégé en "interstade de Bölling" : réchauffement climatique relatif entre , au cours de la dernière période glaciaire.

Voir aussi
 Bølling
 Bollinger
 Bollingen
 Boll
Patronyme anglais
Patronyme français